Арапы — деревня в Опочецком районе Псковской области России. Входит в состав Макушинской волости Опочецкого района.

Расположена в 17 км к западу от города Опочка, у реки Исса.

Численность населения по состоянию на 2000 год составляла 31 житель, на 2012 год - 33 жителя.

До 2006 года входила в состав Петровской волости с центром в д. Макушино.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района